Первый дивизион Мальты 1972/1973 () — 58-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1972/1973
Мальта
Мальта
1972 год на Мальте
1973 год на Мальте